Löffelhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Löffelhardt (1934–2011), deutscher Schausteller
 Heinrich Löffelhardt (1901–1979), deutscher Designer
 Markus Löffelhardt (* 1961), deutscher Publizist, Texter und Fotograf
 Stefan Löffelhardt (* 1959), deutscher Bildhauer